St. Gabriel steht für:

 einen Erzengel, siehe Gabriel (Erzengel)
 Kirchen, siehe Gabrielkirche
 Abtei St. Gabriel in Prag
 Benediktinerinnenkloster St. Gabriel auf Burg Bertholdstein bei Fehring, Oststeiermark
 Missionshaus St. Gabriel der Steyler Missionare in Maria Enzersdorf bei Wien
 Kloster St. Gabriel in Hainstadt

Siehe auch:
 Saint-Gabriel
 São Gabriel